L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 3 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Rohan Bopanna et Florin Mergea celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Bien que double tenant du titre, Rafael Nadal ne part pas favori. En effet, l'actuel 5 réalise son plus mauvais début de saison depuis 2005, il n'a pas atteint la moindre finale et court toujours après un titre sur sa surface de prédilection depuis Roland Garros 2014. Le 3 Andy Murray, qui vient de remporter son  sur terre battue la semaine dernière à Munich apparaît comme un sérieux outsider.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Tommy Robredo, des Français Gilles Simon et Julien Benneteau, de l'Italien Andreas Seppi et du Serbe 1 mondial Novak Djokovic.

Pendant le tournoi 
Au , Nick Kyrgios, le jeune espoir australien de 20 ans, parvient à battre le Suisse et tête de série 1, Roger Federer, en 3 sets, tous disputés au tie-break.

En finale Andy Murray et Rafael Nadal s'affrontent pour la . Jusqu'alors, le Britannique n'a encore jamais battu le roi de la terre battue en 6 confrontations sur ocre.

Lauréats 
Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale le double tenant du titre Rafael Nadal. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l’Écossais. Il s'impose pour la  à Madrid après son titre en 2008, et soulève ainsi son  de la saison.

En double, l'Indien Rohan Bopanna et le Roumain Florin Mergea remportent leur premier titre ensemble en battant en finale le Polonais Marcin Matkowski et au Serbe Nenad Zimonjić. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

À l'issue du tournoi 
À la suite de sa défaite en finale, Rafael Nadal quitte le top 5 pour la première fois de sa carrière après y être resté 10 ans et 2 jours depuis le .

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2015) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Sport en Espagne en 2015
Tennis masculin en 2015
Tennis en mai 2015